Manda peut désigner :

Toponyme 
 Manda, une île dans l'archipel de Lamu, au Kenya ;
 Manda, une ville de l'île de Manda ;
 Manda, un village près de Jammu en Inde ;
 Manda, un kaijū ;
 Manda, une upazila du Bangladesh ;
 Manda, un village de Birmanie ;
 Manda, un village du Cameroun ;
 Manda, une sous-préfecture de Guinée ;
 La Manda, hameau dépendant de Colomars, dans les Alpes-Maritimes.

Autres 
 Manda Saran, un village en Guinée Conakry
 Manda Hararo, un volcan bouclier d'Éthiopie ;
 Manda-Inakir, un système de fissures volcaniques situé à la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie ;
 Manda Gargori, un système de fissures volcaniques d'Éthiopie ;
 Manda Parent, une artiste de burlesque canadienne ;
 Manda Scott, une médecin vétérinaire et auteure britannique ;
 Manda, une langue dravidienne ;
 Manda, un serpent géant de fiction dans le manga Naruto.

MANDA est l'acronyme du Musée archéologique national des Abruzzes en Italie.

MaNDA est l'acronyme de Magyar Nemzeti Digitális Archívum

Homonymie de toponyme